Esti Kornél (együttes) - magyar alternatív rockegyüttes
 Esti Kornél (könyv) - Kosztolányi Dezső novelláskötete
 Esti Kornél (személy) - Kosztolányi Dezső fiktív alteregója